Probsthain steht für:
Probsthain (Belgern-Schildau), Ortsteil von Belgern-Schildau in Sachsen
Probsthain, deutscher Name von Proboszczów, Schlesien

Siehe auch:
 Probsthayn
 Probsthain’s Oriental Series